В роде Trechus описано свыше 900 видов.

Список видов 
Arabotrechus Mateu, 1990
Trechus rougemonti Mateu, 1990
Atlantotrechus Lompe, 1999
Trechus cautus Wollaston, 1854
Elgonophyes Jeannel, 1954
Trechus leleupi Jeannel, 1954
Elgonotrechus Jeannel, 1954
Trechus amblygonus Jeannel, 1935
Trechus compsus Jeannel, 1935
Trechus cryobius Jeannel, 1935
Trechus cyclomus Jeannel, 1954
Trechus enoploides Jeannel, 1954
Trechus enoplus Jeannel, 1935
Trechus hylonomellus Lorenz, 1998
Trechus lampros Jeannel, 1935
Trechus metrius Jeannel, 1935
Trechus nannus Jeannel, 1935
Trechus oligophthalmus Jeannel, 1935
Trechus oodes Jeannel, 1935
Trechus phaeocerus Jeannel, 1935
Trechus promeces Jeannel, 1935
Epaphius Leach, 1819
Trechus acco Ueno, 1991
Trechus arsenjevi (Jeannel, 1962)
Trechus castificus Moravec & Wrase, 1998
Trechus chinensis Jeannel, 1920
Trechus densicornis (Fischhuber, 1977)
Trechus dorsistriatus Morawitz, 1862
Trechus ephippiatus Bates, 1873
Trechus hashimatoi Ueno, 1961
Trechus himalayanus Ueno, 1972
Trechus ikutanii Ueno, 1961
Trechus matsumotoi Ueno, 1984
Trechus nigricornis Motschulsky, 1844
Trechus nishikawai Ueno, 1991
Trechus orientosinicus Deuve, 1992
Trechus ozegaharanus Ueno, 1954
Trechus pirica Ueno, 1992
Trechus plutenkoi Lafer, 1989
Trechus qinlingensis (Moravec & Wrase, 1998)
Trechus rivularis Gyllanhal, 1810
Trechus secalis (Paykull, 1790)
Trechus shushensis Belousov & Kabak, 1994
Trechus sugai Ueno, 1984
Trechus tosioi Ueno, 1972
Trechus vicarius Bates, 1883
Trechus yosiianus Ueno, 1954
Meruitrechus Jeannel, 1960
Trechus basilewskyi Jeannel, 1960
Trechus sjoestedti Alluaud, 1926
Microtrechus Jeannel, 1927
Trechus aduncus Barr, 1962
Trechus balsamensis Barr, 1962
Trechus barberi (Jeannel, 1931)
Trechus bowlingi Barr, 1962
Trechus cheoahensis Donabauer, 2005
Trechus clingmanensis Donabauer, 2005
Trechus haoe Barr, 1979
Trechus haoeleadensis Donabauer, 2005
Trechus inexpectatus Barr, 1985
Trechus luculentus Barr, 1962
Trechus nantahalae Barr, 1979
Trechus nebulosus Barr, 1962
Trechus novaculosus Barr, 1962
Trechus pisgahensis Barr, 1979
Trechus plottbalsamensis Donabauer, 2005
Trechus pseudonovaculosus Donabauer, 2005
Trechus ramseyensis Donabauer, 2005
Trechus rivulis Dajoz, 2005
Trechus rosenbergi Barr, 1962
Trechus satanicus Barr, 1962
Trechus snowbirdensis Donabauer, 2005
Trechus stefanschoedli Donabauer, 2005
Trechus stupkai Barr, 1979
Trechus subtilis Barr, 1962
Trechus talequah Barr, 1962
Trechus tennessensis Barr, 1962
Trechus thomasbarri Donabauer, 2005
Trechus thunderheadensis Donabauer, 2005
Trechus tobiasi Donabauer, 2005
Trechus tonitru Barr, 1962
Trechus tuckaleechee Barr, 1962
Trechus tusquitee Barr, 1979
Trechus tusquitensis Donabauer, 2005
Trechus uncifer Barr, 1962
Trechus valentinei Barr, 1979
Trechus vandykei (Jeannel, 1927)
Trechus verus Barr, 1962
Trechus wayahbaldensis Donabauer, 2005
Setitrechus Deuve, 2005
Trechus setitemporalis Deuve, 2005
Trechus Clairville, 1806
Trechus abakumovi Belousov & Kabak, 1996
Trechus abdurakhmanovi Belousov, 1990
Trechus abeillei Pandelle, 1872
Trechus academiae Deuve, 1992
Trechus achillecasalei Deuve, 1998
Trechus acuticollis Sciaky & Pavesi, 1994
Trechus adustus Jeannel, 1962
Trechus aethiopicus Alluaud, 1918
Trechus agni Deuve & Quinnec, 1985
Trechus agouzicus Deuve & Queinnec, 1992
Trechus akibensis Belousov, 1990
Trechus akkusianus Donabauer, 2005
Trechus aksuensis Belousov & Kabak, 1996
Trechus alajensis Belousov & Kabak, 1994
Trechus alanicus Belousov, 1990
Trechus albanicus Apfelbeck, 1907
Trechus algiricus Jeannel, 1922
Trechus alicantinus Espanol, 1971
Trechus alinae Dajoz, 1990
Trechus almonius Reitter, 1903
Trechus alpicola Sturm, 1825
Trechus alpigradus Reitter, 1888
Trechus alticola Wollaston, 1854
Trechus altitudinum Deuve, 2004
Trechus amasraensis Donabauer, 2004
Trechus ambarensis Jeannel, 1954
Trechus amblus Jeannel, 1935
Trechus amblygonellus Jeannel, 1964
Trechus ambrolauricus Belousov, 1989
Trechus amicorum Moravec & Wrase, 1998
Trechus amplicollis Fairmaire, 1859
Trechus anae Morvan, 1982
Trechus angelicae Reitter, 1892
Trechus angulifer Belousov & Kabak, 1992
Trechus angusticeps Apfelbeck, 1904
Trechus angusticollis Kiesenwetter, 1850
Trechus animosus Jeannel, 1962
Trechus anjuensis Deuve, 1998
Trechus antonii Jeannel, 1936
Trechus antonini Deuve, 1998
Trechus apache Dajoz, 1990
Trechus apicalis Malschnlsky, 1845
Trechus apoduvalipenis Salgado Costas & Ortuno, 1998
Trechus apusenicus Moravec, 1986
Trechus aquilus Jeannel, 1962
Trechus arambourgi Jeannel, 1935
Trechus arizonae Casey, 1918
Trechus armenus Iablokoff-Khnzorian, 1963
Trechus arnoldii Belousov, 1987
Trechus arribasi Jeanne, 1988
Trechus arshanicus Belousov & Kabak, 2001
Trechus artemisiae Pulseys, 1872
Trechus arthuri Moravec & Lompe, 2003
Trechus asetosus Ueno, 1997
Trechus asiaticus Jeannel, 1927
Trechus assingi Lompe, 1999
Trechus atlasicus Moravec & Lompe, 2003
Trechus atomus Moravec & Wrase, 1998
Trechus aubei Pandelle, 1867
Trechus aubryi Coiffait, 1953
Trechus austriacus Dejean, 1831
Trechus aveyronensis Fauvel, 1882
Trechus avgolensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus aztec Jeannel, 1920
Trechus babaulti Jeannel, 1935
Trechus babinjensis Jeannel, 1927
Trechus badius Jeannel, 1960
Trechus badzhalicus Plutenko, 2004
Trechus bajankoli Belousov & Kabak, 1992
Trechus bakeri Jeannel, 1923
Trechus bakurovi Shilenkov, 1984
Trechus balfourbrownei Ueno, 1965
Trechus balkaricus Belousov, 1990
Trechus bannaticus Dejean, 1831
Trechus barahbisensis Deuve, 1988
Trechus barbaritae Donabauer, 2004
Trechus barii Focarile, 1949
Trechus barnevillei Pandelle, 1867
Trechus barratxinai Espanol, 1971
Trechus basarukini Moravec & Wrase, 1997
Trechus baskonicus Belousov & Kabak, 1996
Trechus bastianinii Magrini & Sciaky, 2006
Trechus batuensis Magrini & Sciaky, 2006
Trechus batyr Belousov & Kabak, 1992
Trechus bayanbulak Deuve, 1993
Trechus baztanensis Dupre, 1991
Trechus beatus Reitter, 1903
Trechus bedeli Jeannel, 1922
Trechus beesoni Jeannel, 1930
Trechus beghinorum Belousov & Kabak, 1992
Trechus beieri Winlder, 1936
Trechus belovi Belousov & Kabak, 1996
Trechus beltrani Toribio, 1990
Trechus benahoaritus Machado, 1989
Trechus benesi Deuve, 1993
Trechus bensai Jeannel, 1927
Trechus besucheti Pawlowski, 1977
Trechus besuchetianus Deuve, 1987
Trechus beusti (Schaufuss, 1863)
Trechus bhadarwahensis Deuve, 1982
Trechus bhutanicus Ueno, 1977
Trechus bibulus Lompe, 1999
Trechus biharicus Meixner, 1912
Trechus bipartitus Raffray, 1880
Trechus bodemeyeri Reitter, 1913
Trechus bodius Jeannel, 1960
Trechus bogatshevi Belousov, 1987
Trechus bogdani Belousov & Kabak, 2000
Trechus bogdoensis Belousov & Kabak, 2001
Trechus boghinorum Belousov & Kabak, 1992
Trechus bohaci Moravec, 1987
Trechus bohemorum Pawlowski, 1973
Trechus boleslavi Belousov & Kabak, 2000
Trechus boludagensis Donabauer, 2006
Trechus bonvouloiri Pandelle, 1867
Trechus bordei Peyerimhoff, 1909
Trechus bosnicus frigidus Apfelbeck, 1904
Trechus bosnicus Ganglbauer, 1891
Trechus boudikae Morvan, 1982
Trechus boulbeni Deuve, 1998
Trechus bousqueti Deuve, 1988
Trechus bradycelliformis Csiki, 1906
Trechus brancuccii Deuve, 2006
Trechus brembanus Focarile, 1949
Trechus brendelli Deuve, 2005
Trechus breuili Jeannel, 1913
Trechus breuningi Morvan, 1972
Trechus brevicaudis Belousov & Kabak, 1993
Trechus brevicorpus Belousov & Kabak, 1993
Trechus brezinai Deuve & Queinnec, 1992
Trechus bruckii Fairmaire, 1862
Trechus buahitensis Jeannel, 1954
Trechus byzantinus Apfelbeck, 1901
Trechus cabrerai (Jeannel, 1936)
Trechus calashensis Deuve, 1982
Trechus caliginis Barr, 1985
Trechus cameroni Jeannel, 1923
Trechus cantalicus Fauvel, 1888
Trechus cappadocicus Pawlowski, 1976
Trechus caprai Jeannel, 1927
Trechus cardioderus Putzeys, 1870
Trechus carnioliae Muller, 1921
Trechus carolinae Schaeffer, 1901
Trechus carpaticus Rybinski, 1902
Trechus carrilloi Toribio & Rodriguez, 1997
Trechus caspiricus Deuve, 1982
Trechus cathaicus Sciaky & Pavesi, 1995
Trechus caucasicus Chaudoir, 1846
Trechus cavernicola Frivaldszky, 1881
Trechus ceballosi Mateu, 1953
Trechus centralis Nonvellier, Pavieevie & Popovie, 1994
Trechus cephalonicus Winkler, 1914
Trechus cephalotellus Belousov, 1995
Trechus ceresai Binaghi, 1938
Trechus chalybeus Dejean, 1831 (Trechus)
Trechus championi Jeannel, 1920
Trechus chappuisi Jeannel, 1935
Trechus chillalicus Jeannel, 1936
Trechus chodjaii Morvan, 1974
Trechus chokensis Pawlowski, 2001
Trechus cholaensis Deuve, 1996
Trechus chomolungma Deuve & Queinnec, 1985
Trechus chormaensis Deuve, 1993
Trechus claudiae Deuve, 1996
Trechus coelestis Sciaky & Pavesi, 1994
Trechus comasi Hernando, 2002
Trechus compactulus Belousov & Kabak, 1996
Trechus concinnus Tschitscherine, 1904
Trechus concoloratus Lorenz, 1998
Trechus conformis Jeannel, 1927
Trechus consobrinus Daniel & Daniel, 1898
Trechus constrictus Schaum, 1860
Trechus controversus Binaghi, 1959
Trechus crassiscapus Lindroth, 1955
Trechus croaticus Dejean, 1831
Trechus crucifer Piochard de la Brulerie, 1876
Trechus cryptophilus Belousov & Kabak, 1992
Trechus culminicola Jeannel, 1936
Trechus cumberlandus Barr, 1962
Trechus cuniculorum Mequignon, 1921
Trechus curticollis Fairmaire, 1866
Trechus curvatilis Belousov & Kabak, 1998
Trechus custos Wollaston, 1854
Trechus cyprinus Franz, 1987
Trechus dacatrianus Deuve, 1996
Trechus dakushitaicus Deuve, 2004
Trechus damchungensis Deuve, 1998
Trechus daoensis Belousov & Kabak, 2001
Trechus davanensis Sciaky & Pavesi, 1994
Trechus davanensis Sciaky & Pavesi, 1994
Trechus davidiani Belousov, 1990
Trechus davidwrasei Donabauer, 2007
Trechus debilis Wollaston, 1871
Trechus decolor Jeannel, 1938
Trechus degienensis Jeannel, 1954
Trechus delarouzeei Pandelle, 1867
Trechus deliae Morvan, 1971
Trechus demircapicus Maravac, 1986
Trechus demissus Jeannel, 1962
Trechus depressipenis Sciaky & Pavesi, 1995
Trechus detersus Wollaston, 1864
Trechus dichrous Reitter, 1911
Trechus diecki Putzeys, 1870
Trechus dilizhanicus Belousov, 1989
Trechus dilutus Wollaston, 1854
Trechus dimorphicus Pawlowski, 2001
Trechus diogenes Pawlowski, 1979
Trechus dioscuricus Belousov, 1990
Trechus distigma Kiesenwetter, 1851
Trechus distinctus Fairmaire & Laboulbene, 1854
Trechus doderoi Jeannel, 1927
Trechus dolomitanus Jeannel, 1931
Trechus donabaueri Lebenbauer, 2004
Trechus dostali Donabauer, 2007
Trechus dubiatus Reitter, 1903
Trechus dudkorum Belousov & Kabak, 1996
Trechus dulat Belousov & Kabak, 1992
Trechus dumitrescui Decou, 1959
Trechus duvalioides Deuve, 2004
Trechus dzermukensis Iablokoff-Khnzorian, 1963
Trechus dzhalair Belousov & Kabak, 1994
Trechus dzhungaricus Belousov & Kabak, 1992
Trechus dzykhvensis Belousov, 1990
Trechus egorovi Belousov & Kabak, 1996
Trechus egregius Jeannel, 1927
Trechus elburzensis Morvan, 1974
Trechus elegans Putzeys, 1847
Trechus elgonicus Jeannel, 1930
Trechus elongatulus Putzeys, 1870
Trechus enigmaticus Coiffait, 1971
Trechus epirotes Colas, 1957
Trechus erythrostomus Deuve, 1987
Trechus escalerai Abeille de Perrin, 1903
Trechus eutrechoides Deuve, 1992
Trechus exilipenis Belousov & Kabak, 1994
Trechus fairmairei Pandelle, 1867
Trechus felix Wallaston, 1864
Trechus ferghanicus Belousov & Kabak, 1992
Trechus fischtensis Reitter, 1888
Trechus flavocinctus Jeannel, 1922
Trechus flavocircumdatus Jeannel, 1922
Trechus flavolimbatus Wollaston, 1863
Trechus flavomarginatus Wollaston, 1854
Trechus focarilei Monguzzi, 1998
Trechus folwarcznyi Deuve, 1998
Trechus fongondi Denve & Queinnec, 1983
Trechus fontinalis Rybinski, 1901
Trechus fortimanus Reitter, 1903
Trechus fortipes Ueno, 1999f
Trechus fortunatus Jeannel, 1927
Trechus franzianus Mateu & Deuve, 1979
Trechus franzschuberti Donabauer, 2006
Trechus fritzbeneschi Donabauer, 2006
Trechus fulvatilis Belousov & Kabak, 1998
Trechus fulvus Dejean, 1831
Trechus fusculus Motschulsky, 1850
Trechus gagrensis Jeannel, 1927
Trechus galianus Belousov, 1989
Trechus gallaecus Jeannel, 1921
Trechus gallorites Jeannel, 1936
Trechus gansuensis Deuve & Queinnec, 1993
Trechus genevanorum Pawlowski, 1977
Trechus gigas Pawlowski, 2001
Trechus gitzeni Belousov & Kabak, 2001
Trechus glacialis Heer, 1837
Trechus gloriensis Jeanne, 1971
Trechus goebli Breit, 1914
Trechus goidanichi Focarile & Casale, 1978
Trechus goliath Belousov & Kabak, 1992
Trechus golovatchi Casale, 1983
Trechus gomerensis Franz, 1986
Trechus gorkhai Schmidt, 1998
Trechus gracilitarsis Daniel & Daniel, 1898
Trechus gradloni Morvan, 1982
Trechus grandiceps Reitter, 1885
Trechus grandis Ganglbauer, 1891
Trechus gravidus Putzeys, 1870
Trechus grenieri Pandelle, 1867
Trechus guangaishanus Belousov & Kabak, 2001
Trechus gugheensis Jeannel, 1950
Trechus gulickai Lobl, 1967
Trechus gurungi Schmidt, 1998
Trechus gusevi Belousov, 1990
Trechus gushensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus gwiomarchi Morvan, 1982
Trechus hajeki Reitter, 1913
Trechus hampei Ganglbauer, 1891
Trechus hangaicus Shilenkov, 1982
Trechus hauseri Jeannel, 1962
Trechus heinzianus Pawlowski, 1979
Trechus hendrichsi Mateu, 1974
Trechus heniochicus Ljovuschkin, 1970
Trechus himalensis Deuve & Queinnec, 1985
Trechus hingstoni Jeannel, 1928
Trechus hodeberti Deuve, 1998
Trechus holzun Shilenkov & Sokolov, 1987
Trechus hoppi Jeannel, 1927
Trechus houzhenziensis Deuve, 2001
Trechus humboldti Vandyke, 1945
Trechus hummleri Jeannel, 1927
Trechus hurrita Pavesi & Sciaky, 1990
Trechus hydropicus Horn, 1883
Trechus idriss Peyerinhoff, 1924
Trechus ilgazensis Donabauer, 2004
Trechus ilgazicus Pawlowski, 1976
Trechus imaicus Jeannel, 1923
Trechus imereticus Belousov, 1990
Trechus impunctus Casale, 1979
Trechus imurai Ueno, 1999
Trechus incisipenis Belousov & Kabak, 1999
Trechus incola Peyerinhoff, 1909
Trechus indicus Putzeys, 1870
Trechus indicusoides Donabauer, 2005
Trechus inexspectatus Belousov & Kabak, 2001
Trechus infuscatus Chaudoir, 1850
Trechus insolitus Daniel & Daniel, 1906
Trechus insubricus Daniel & Daniel, 1898
Trechus intrusus Focarile, 1950
Trechus iranicus Morvan & Pawlowski, 1977
Trechus irenis Csiki, 1912
Trechus iricolor Sciaky & Pavesi, 1995
Trechus irkeshtamicus Belousov & Kabak, 1998
Trechus irritus Jeannel, 1960
Trechus isabelae Borges & Serrano, 2007
Trechus isfanensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus ispulensis Belousov & Kabak, 1992
Trechus italicus Daniel & Daniel, 1898
Trechus ithae Reitter, 1888
Trechus jadodraconis Deuve, 1995
Trechus jaechi Donabauer, 2006
Trechus janaki Moravec, 1993
Trechus janatai Belousov & Kabak, 2000
Trechus jarrigei Morvan, 1972
Trechus jeannei Sciaky, 1998
Trechus jezerensis Apfelbeck, 1908
Trechus jiuzhaiensis Deuve, 1998
Trechus jorgensis Oromi & Borges, 1991
Trechus jugivagus Lutshnik, 1930
Trechus kabakovi Pawlowski, 1978
Trechus kabylicus Casale, 1983
Trechus kackardagi Pawlowski, 1978
Trechus kahleni Donabauer & Lebenbauer, 2003
Trechus kaikanicus Belousov & Kabak, 1994
Trechus kalabi Deuve & Queinnec, 1993
Trechus kalabianus Deuve, 1993
Trechus kantegiricus Belousov & Kabak, 1994
Trechus karadenizus Pawlowski, 1976
Trechus karasibensis Belousov & Kabak, 1994
Trechus karlykensis Belousov & Kabak, 2001
Trechus kashensis Belousov & Kabak, 2001
Trechus kashgarensis Deuve, 1992
Trechus kataevi Belousov, 1987
Trechus katranicus Belousov & Kabak, 1996
Trechus kaznakovi Jeannel, 1935
Trechus ketmenicus Belousov & Kabak, 1993
Trechus kezadonicus Belousov, 1989
Trechus khalabicus Belousov, 1990
Trechus khaledicus Belousov, 1990
Trechus khnzoriani Pawlowski, 1976
Trechus khorgosicus Belousov & Kabak, 1994
Trechus kiapazicus Belousov, 1990
Trechus kimak Belousov & Kabak, 1996
Trechus kobingeri Apfelbeck, 1902
Trechus kocheri Paulian & Villiers, 1939
Trechus kodoricus Belousov, 1989
Trechus kokzhotensis Belousov & Kabak, 1996
Trechus komarovi Belousov, 1990
Trechus korbi Reitter, 1903
Trechus korotyaevi Shilenkov, 1982
Trechus korrigani Morvan, 1982
Trechus korzhun Belousov & Kabak, 1994
Trechus kovali Belousov, 1989
Trechus kozlovi Jeannel, 1935
Trechus krasnovi Belousov & Kabak, 1992
Trechus krejcii Deuve & Queinnec, 1985
Trechus kricheldorffi Wagner, 1913
Trechus kukunoricus Belousov & Kabak, 2000
Trechus kulpensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus kuraicus Shilenkov, 1995
Trechus kurbatovi Belousov & Kabak, 2000
Trechus kurentzovi Lafer, 1989
Trechus kurnakovi Jeannel, 1960
Trechus kushtaicus Belousov & Kabak, 2001
Trechus labrangensis Belousov & Kabak, 2000
Trechus laevipes Jeannel, 1927
Trechus lailensis Belousov, 1989
Trechus lallemantii Fairmaire, 1859
Trechus lamjunensis Schmidt, 1994
Trechus laranoensis Lompe, 1999
Trechus larisae Belousov & Kabak, 1996
Trechus lassallei Deuve, 1981
Trechus latebricola Kiesenwetter, 1850
Trechus latibuli Jeannel, 1948
Trechus latior Darlington, 1959
Trechus latiplatus Belousov & Kabak, 1998
Trechus latus Putzeys, 1847
Trechus laureticola Jeannel, 1936
Trechus lazicus Pawlowski, 1976
Trechus lebenbaueri Donabauer, 2004
Trechus lebretae Jeannel, 1960
Trechus lederi Putzeys, 1878
Trechus ledouxianus Mateu & Deuve, 1979
Trechus lepineyi Paulian & Villiers, 1939
Trechus lepontinus Ganglbauer, 1891
Trechus letshkhumicus Belousov, 1989
Trechus levillaini Morvan, 1982
Trechus lgockii Pawlowski, 1978
Trechus libanensis Piochard da la Brulerie, 1876
Trechus liguricus Jeannel, 1921
Trechus lijiangensis Belousov & Kabak, 2001
Trechus limacodes Dejean, 1831
Trechus lindbergi Coiffait, 1962
Trechus linxiaicus Deuve, 2005
Trechus liochrous Jeannel, 1935
Trechus liopleurus Chaudoir, 1850
Trechus litangensis Deuve, 1995
Trechus loebli Pawlawski, 1977
Trechus loeblianus Deuve, 1988
Trechus loeffleri Magrini & Sciaky, 2006
Trechus lomakini Belousov & Kabak, 1994
Trechus longicollis Meixner, 1912
Trechus longobardus Putzeys, 1870
Trechus longulus Daniel & Daniel, 1898
Trechus lucidus Jeannel, 1960
Trechus lundbladi Jeannel, 1938
Trechus luquensis Belousov & Kabak, 2000
Trechus lusitanicus Jeannel, 1921
Trechus luteolus Jeannel, 1960
Trechus lutshniki Belousov, 1987
Trechus maceki Deuve, 1992
Trechus machadoensis Franz, 1984
Trechus machadoi Jeannel, 1941
Trechus machardi Jeanne, 1976
Trechus macrops Jeaniel, 1927
Trechus maculicornis Chaudoir, 1846
Trechus maderensis Csiki, 1928
Trechus magistrettii Focarile, 1949
Trechus magniceps Reitter, 1898
Trechus maisaicus Belousov & Kabak, 1994
Trechus majusculus Daniel, 1902
Trechus mallaszianus Moravec & Lompe, 2003
Trechus mandarinus Sciaky & Pavesi, 1995
Trechus manensis Belousov & Kabak, 1994
Trechus manzhangicus Deuve, 2004
Trechus maomao Deuve, 2005
Trechus maowenensis Deuve, 1995
Trechus maqenicus Deuve, 2004
Trechus maquensis Deuve, 2004
Trechus marcilhaci Pham, 1987
Trechus marcilhacianus Deuve, 2004
Trechus margelanicus Belousov & Kabak, 1998
Trechus marginalis Schaum, 1862
Trechus marianii Focarile, 1949
Trechus maritimus Sainte-Claire Deville, 1907
Trechus markakolensis Belousov & Kabak, 1999
Trechus martelluccii Magrini & Sciaky, 2006
Trechus martensi Deuve & Hodebert, 1991
Trechus martensi Deuve & Hodebert, 1991
Trechus martinezi Jeannel, 1927
Trechus matejkai Vsetecka, 1938
Trechus mateui Deuve & Queinnec, 1985
Trechus matrismeae Pawlowski, 1972
Trechus mauritanicus Jeannel, 1909
Trechus meissonnieri Belousov & Kabak, 2000
Trechus meixnerianus Moravec & Lompe, 2003
Trechus melanocephalus Kolenati, 1845
Trechus merditanus Apfelbeck, 1906
Trechus meregallii Casale, 1983
Trechus merenicus Belousov & Kabak, 1994
Trechus merkli Pawlowski, 1973
Trechus meschniggi Jeannel, 1930
Trechus meurguesianus Deuve, 1980
Trechus michaeli Pawlowski, 1978
Trechus micrangulus Reitter, 1913
Trechus midas Jeannel, 1927
Trechus minaicus Belousov & Kabak, 1994
Trechus minioculatus Machado, 1987
Trechus minshanicola Deuve, 2004
Trechus minyops Wallaston, 1862
Trechus mirzayani Morvan, 1974
Trechus mitchellensis Barr, 1962
Trechus mitjaevi Belousov & Kabak, 1996
Trechus moctezuma Mateu, 1974
Trechus modestus Putzeys, 1874
Trechus mogul Belousov & Kabak, 2001
Trechus mongolicus Moravec, 1992
Trechus mongolorum Belousov & Kabak, 1994
Trechus montanellus Gemminger & Harold, 1868
Trechus montanheirorum Oromi & Borges, 1991
Trechus montanus Motschulsky, 1844
Trechus montisarerae Focarile, 1950
Trechus montiscrystalli Casale, 1979
Trechus montiscusnae Focarile, 1952
Trechus montispennae Jeannel, 1927
Trechus montisrosae Jeannel, 1921
Trechus montreuili Deuve, 2004
Trechus morandinii Lebenbauer, 2002
Trechus mordkovitschi Shilenkov, 1982
Trechus morvanellus Deuve, 1996
Trechus morvanianus Deuve & Queinnec, 1985
Trechus mourzinellus Deuve, 1998
Trechus mouzaiensis Jeannel, 1922
Trechus mumbugianus Mateu, 1985
Trechus murzorum Belousov & Kabak, 1994
Trechus muscorum Moravec & Wrase, 1998
Trechus myanmarensis Deuve, 2004
Trechus nairicus Pavesi & Sciaky, 1992
Trechus nakaguroi Ueno, 1960
Trechus naldii Ghidini, 1932
Trechus naratensis Deuve, 1993
Trechus narynensis Belonsov & Kabak, 1992
Trechus navaricus (Vuillefroy, 1869)
Trechus newar Deuve, 1988
Trechus nigrinus Putzeys, 1847
Trechus nigrocruciatus Wollaston, 1854
Trechus nikolajevi Belousov & Kabak, 1992
Trechus nivicola Chaudoir, 1846
Trechus nomurai Ueno, 1998
Trechus nonveilleri Muller, 1930
Trechus noricus Maixner, 1911
Trechus nothus Jeannel, 1960
Trechus nugax Lompe, 1997
Trechus numatai Ueno, 1967
Trechus obliquebasalis Breit, 1914
Trechus obtusiusculus Ganglbauer, 1889
Trechus obtusus Erichson, 1837
Trechus ochreatus Dejean, 1831
Trechus ogouzicus Deuve & Queinnec, 1992
Trechus oligops Bedel, 1896
Trechus olympicus Piochard de la Brulerie, 1876
Trechus ongudaicus Belousov & Kabak, 1996
Trechus onicus Belousov & Kabak, 1994
Trechus ordinarior Deuve & Queinnec, 1993
Trechus orduensis Donabauer, 2007
Trechus oregonensis Hatch, 1951
Trechus ormayi Ganglbauer, 1891
Trechus oromii Borges; Serrano & Amorim, 2004
Trechus orousseti (Perrault, 1982)
Trechus orphaeus Pawlowski, 1973
Trechus orthapicalis Belousov & Kabak, 1998
Trechus ortizi Espanol, 1970
Trechus osellai Battoni & Vigna Taglianti, 1994
Trechus osmanilis Daniel & Daniel, 1902
Trechus ovatus Putzeys, 1846
Trechus ovipennis Motschulsky, 1845
Trechus ovtshinnikovi Belousov & Kabak, 1992
Trechus pachycerus Apfelbeck, 1918
Trechus pallens Belousov & Kabak, 1994
Trechus pallidulus Ganglbauer, 1891
Trechus pamirensis Belousov & Kabak, 1996
Trechus pamphylicus Jeanne, 1996
Trechus pandellei Kraatz, 1877
Trechus paphlagonicus Maran, 1940
Trechus patrizzii Jeannel, 1960
Trechus pavlovskii dolonicus Belousov & Kabak, 1992
Trechus pavlovskii Jeannel, 1962
Trechus pecignai Toribio, 1992
Trechus pecoudi Colas & Gaudim, 1935
Trechus pennisii Magrini, 1984
Trechus pereirai Borges; Serrano & Amorim, 2004
Trechus perinii Holdhaus, 1950
Trechus perissus Andrewes, 1936
Trechus perpusillus Mateu & Deuve, 1979
Trechus perreaui Deuve & Queinnec, 1985
Trechus pertyi Heer, 1837
Trechus phami Deuve, 1981
Trechus phanagoriacus Belousov, 1990
Trechus piazzolii Focarile, 1950
Trechus picoensis Machado, 1988
Trechus pieltaini Jeannel, 1920
Trechus pilisensis Csiki, 1918
Trechus pilosicornis Deuve & Queinnec, 1993
Trechus pilosipennis Jeannel, 1954
Trechus pinkeri Ganglbauer, 1891
Trechus pirinicus Pawlowski, 1972
Trechus pisuenensis Ortuno & Toribio, 2005
Trechus placidus Jeannel, 1962
Trechus planioculus Belousov & Kabak, 1993
Trechus planipennis Rosenhauer, 1856
Trechus planiusculus Gesto, 1858
Trechus platypterellus Belousov, 1995
Trechus plicatulus Miller, 1868
Trechus pochoni Jeannel, 1939
Trechus pohorjeensis Donabauer, 2006
Trechus polonorum Pawlowski, 1979
Trechus pomonae Fall, 1901
Trechus priapus Daniel, 1902
Trechus processifer Belousov & Kabak, 1992
Trechus przewalskyi Belousov & Kabak, 1993
Trechus pseudoalmonius Deuve, 1993
Trechus pseudoalyshensis Deuve & Queinnec, 1992
Trechus pseudocameroni Deuve, 1996
Trechus pseudocholaensis Deuve, 1998
Trechus pseudomontanellus Rizun, 1994
Trechus pseudopiceus Daniel & Daniel, 1898
Trechus puetzi Moravec & Wrase, 1998
Trechus pulchellus Putzeys, 1846
Trechus pulpani Reska, 1965
Trechus pulvinipenis Belousov & Kabak, 1999
Trechus pumilio Jeannel, 1923
Trechus pumilus Jeannel, 1927
Trechus pumoensis Deuve, 1998
Trechus putchkovi Belousov & Kabak, 1996
Trechus putzeysi Pandelle, 1867
Trechus pygmaeus Daniel & Daniel, 1898
Trechus pyrenaeus Dejean, 1831
Trechus qagcaensis Deuve, 1996
Trechus qinghaicus Deuve & Queinnec, 1993
Trechus quadrimaculatus Motschulsky, 1850
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)
Trechus quarelicus Belousov, 1987
Trechus raffrayanus Jeannel, 1954
Trechus rambouseki Breit, 1909
Trechus ravasinianus Lorenz, 1998
Trechus regularis Putzeys, 1870
Trechus renei Belousov, 1990
Trechus rhilensis Kaufmann, 1884
Trechus rhodopeius Jeannel, 1921
Trechus robustapicalis Belousov & Kabak, 1998
Trechus ronchettii Reitter, 1911
Trechus roparzhemoni Morvan, 1982
Trechus rotroui Antoine, 1934
Trechus rotundatus Dejean, 1831
Trechus rotundipennis (Duftschmid, 1812)
Trechus rouxi Deuve, 1995
Trechus rouxioides Deuve, 2005
Trechus rubens (Fabricius, 1792)
Trechus rudolphi Ganglbauer, 1891
Trechus rufulus Dejean, 1831
Trechus ruthi Jeannel, 1929
Trechus sachalinensis Lafer, 1989
Trechus safranboluensis Donabauer, 2004
Trechus sagax Jeannel, 1960
Trechus saglensis Shilenkov, 1998
Trechus sajanensis Moravec, 1993
Trechus sajuncaicus Monguzzi, 2002
Trechus salassus Jeannel, 1927
Trechus sambylensis Belousov & Kabak, 1994
Trechus saulcyanus Csiki, 1928
Trechus sauricus Belousov & Kabak, 1992
Trechus saxicola Putzeys, 1870
Trechus sbordonii Vigna Taglianti, 1967
Trechus scapulatus Belousov & Kabak, 1993
Trechus schaufussi Putzeys, 1870
Trechus schaumii Pandelle, 1867
Trechus schawalleri Deuve & Hodebert, 1991
Trechus schillhammeri Donabauer, 2006
Trechus schimperanus Jeannel, 1954
Trechus schmalfussi Baehr, 1983
Trechus schoenmanni Donabauer & Lebenbauer, 2005
Trechus schuelkei Moravec & Wrase, 1998
Trechus schuhi Donabauer, 2007
Trechus schwarzi Jeannel, 1931
Trechus schwienbacheri Donabauer & Lebenbauer, 2003
Trechus sciakyellus Deuve, 2001
Trechus scitus Jeannel, 1960
Trechus scotti Jeannel, 1936
Trechus selaensis Deuve, 2006
Trechus semenovi Belousov & Kabak, 1992
Trechus seserligensis Shilenkov, 1998
Trechus sessitanus Monguzzi, 1985
Trechus shaanxiensis Moravec & Wrase, 1998
Trechus shaid Belousov & Kabak, 1998
Trechus shakhensis Belousov, 1987
Trechus sharpi Jeannel, 1921
Trechus shatrovskyi Belousov & Kabak, 1994
Trechus shchurovi Belousov & Kabak, 1996
Trechus shilenkovi Belousov & Kabak, 1992
Trechus shinganensis Shilenkov, 1998
Trechus shivalensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus sichuanus Deuve, 1988
Trechus signatus Wollaston, 1857
Trechus sikhotealinus Ueno & Lafer, 1994
Trechus silveiranus Lompe, 1997
Trechus simbuaensis Deuve & Hodabert, 1991
Trechus simienensis Jeannel, 1954
Trechus simplicens Belousov & Kabak, 1993
Trechus sinuatus Schaum, 1860
Trechus sinus Belousov & Kabak, 2001
Trechus sivellae Monguzzi, 2002
Trechus skoupyi Moravec & Zieris, 1998
Trechus sodalis Jeannel, 1960
Trechus sogdianus Belousov & Kabak, 1998
Trechus sokolovi Belousov, 1990
Trechus solarii Jeannel, 1921
Trechus soma Mateu & Deuve, 1979
Trechus songoricus Belausov & Kabak, 1992
Trechus sotshiensis Belousov, 1987
Trechus splendens Gemminger & Harold, 1868
Trechus stanovskyi Maravec, 1993
Trechus stictulus Belousov & Kabak, 1998
Trechus stipraisi Belousov & Kabak, 1992
Trechus straneoi Jeannel, 1931
Trechus strasseri Ganglbauer, 1891
Trechus striatulus Putzeys, 1847
Trechus stricticollis Jeannel, 1927
Trechus strigipennis Kiesenwetter, 1861
Trechus strongylus Jeannel, 1935
Trechus suan Belousov & Kabak, 1994
Trechus subacuminatus Fleischer, 1898
Trechus subcordatus Chaudoir, 1846
Trechus sublaevis Raffray, 1880
Trechus subnotatus Dejean, 1831
Trechus suensoni Jeannel, 1957
Trechus suluk Belousov & Kabak, 1996
Trechus sundukovi Moravec & Wrase, 1997
Trechus surdipennis Mateu & Deuve, 1979
Trechus surkiensis Deuve, 2004
Trechus susamyrensis Belousov & Kabak, 1992
Trechus suturalis Putzeys, 1870
Trechus svanicus Belousov, 1989
Trechus sylviae Lompe, 2000
Trechus sylvicola Daniel & Daniel, 1898
Trechus szujeckii Pawlowski, 1972
Trechus taghizadehi Morvan, 1974
Trechus talassicus Belousov & Kabak, 1992
Trechus talgarensis Jeannel, 1927
Trechus tamangi Schmidt, 1998
Trechus tamurensis Deuve & Hodebert, 1991
Trechus tarbagataicus Belousov & Kabak, 1992
Trechus tardokijanensis Lafer, 1989
Trechus tchibiloevi Anichtchenko, 2009 Text RU
Trechus teberdanus Jeannel, 1960
Trechus teletskianus Belousov & Kabak, 1994
Trechus tempestivus Panzer, 1799
Trechus tenoensis Israelson & Palm, 1979
Trechus tentek Belousov & Kabak, 1996
Trechus tenuilimbatus Daniel & Daniel, 1898
Trechus tenuiscapus Lindroth, 1961
Trechus terceiranus Machado, 1988
Trechus terrabravensis Borges; Serrano & Amorim, 2004
Trechus terskeiensis Belousov & Kabak, 1992
Trechus tesnensis Belousov & Kabak, 1999
Trechus tetracoderus Gemminger & Harold, 1868
Trechus thai Deuve, 1995
Trechus thaleri Franz, 1991
Trechus thessalicus Meixner, 1928
Trechus thessalonicus Jeannel, 1930
Trechus thibetanus Jeannel, 1928
Trechus thorectes Ueno, 1983
Trechus thorungiensis Schmidt, 1994
Trechus tianchi Perreau, 1992
Trechus tianshanivagus Deuve, 1993
Trechus tilitshoensis Schmidt, 1994
Trechus tingitanus Putzeys, 1870
Trechus tishetshkini Belousov & Kabak, 1994
Trechus toksanbaicus Belousov & Kabak, 1993
Trechus tolucensis Bolivar & Pieltain, 1941
Trechus topaz Belousov & Kabak, 1998
Trechus toroticus Belousov & Kabak, 1996
Trechus torrentialis Apfelbeck, 1908
Trechus torressalai Ortuno & Arillo, 2005
Trechus torretassoi Jeannel, 1937
Trechus trachypachys Sciaky & Pavesi, 1995
Trechus tristiculus Daniel & Daniel, 1898
Trechus tshildebaevi Belousov & Kabak, 1992
Trechus tshitsherini Belousov, 1987
Trechus tumidus Jeannel, 1921
Trechus turgenicus Belousov & Kabak, 1994
Trechus turkestanicus Belousov & Kabak, 1992
Trechus turnai Deuve & Queinnac, 1993
Trechus turnaianus Deuve, 1993
Trechus turnaioides Deuve, 1998
Trechus turukensis Belousov & Kabak, 1992
Trechus tuxeni Jeannel, 1957
Trechus tychus Jeannal, 1960
Trechus tyrrhenicus Jeannel, 1927
Trechus tyshkanensis Deuve & Queinnec, 1992
Trechus uenyeensis Donabauer, 2006
Trechus ulrichi Pawlowski, 1976
Trechus umbricola Wollaston, 1854
Trechus unisetiger Ueno, 1997
Trechus urartaeus Pavesi & Sciaky, 1994
Trechus usgentensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus utschderensis Reitter, 1890
Trechus uygur Deuve, 1993
Trechus uygurorum Belousov & Kabak, 1994
Trechus uyttenboogaarti Jeannel, 1936
Trechus valbonensis Jeannel, 1927
Trechus validicollis Sciaky & Pavesi, 1995
Trechus validipes Daniel, 1902
Trechus valikhanovi Belousov & Kabak, 1993
Trechus vallestris Daniel & Daniel, 1898
Trechus varendorffi Sainte-Claire Deville, 1903
Trechus vietnamicus Ueno, 1995
Trechus vignai Casale, 1979
Trechus viti Pawlawski, 1977
Trechus wagneri Ganglbauer, 1906
Trechus walteri Pawlowski, 1978
Trechus weiratheri Jeannel, 1929
Trechus weiserti Donabauer, 2007
Trechus weixiensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus winkleri Jeannel, 1927
Trechus witkowskii Pawlowski, 1978
Trechus wittmeri Ueno, 1977
Trechus wrcecionkoianus Donabauer, 2005
Trechus wrzecionkoi Deuve, 1996
Trechus wutaicola (Deuve, 1988)
Trechus xiei Deuve, 1992
Trechus xinjiangensis Deuve, 1992
Trechus xiwuensis Deuve, 1996
Trechus yanoi Jeannel, 1937
Trechus yaralensis Belousov & Kabak, 1998
Trechus yasudai Ueno, 1973
Trechus yengensis Morvan, 1982
Trechus zaerensis Antoine, 1928
Trechus zamotajlovi Belousov, 1990
Trechus zangherii Jeannel, 1927
Trechus zarandicus Moravec, 1986
Trechus zaslavskii Jeannel, 1962
Trechus zetteli Donabauer, 2007
Trechus zhabyk Belousov & Kabak, 1994
Trechus zhangi Deuve, 1989
Trechus zhaosuensis Deuve, 2004
Trechus zhdankoi Belousov & Kabak, 1992
Trechus ziganensis Jeanne, 1976
Trechus zinovievi Belousov & Kabak, 1996
Trechus zintshenkoi Belousov & Kabak, 1999
Trechus zoigeicola Belousov & Kabak, 1998
Trechus zoigensis Deuve, 1989
Trechus zolotikhini Belousov, 1990
Trechus zonguldakensis Donabauer, 2004
Trechus zvarici Belousov & Kabak, 1998

Trechus